«Просто Маса» — книга Бориса Акунина, продолжение повествования о приключениях Масахиро Сибаты после предполагаемой гибели его хозяина и друга Эраста Фандорина. По словам автора, он выпустил произведение в трёх взаимодополняющих вариантах: 

веб-документ, со ссылками на исторические подробности; 

книга со стилизованными иллюстрациями; 

а также аудиокнига, включающая фрагменты музыки и песен, соответствующих сюжету.

Сюжет 
Роман состоит из нескольких частей.

Действие первой происходит в первые годы жизни Масы и описывает жизнь его отца — благородного вора «Берёзового» Тацумасы (Сиракаба-но Тацумаса), а также историю трагической гибели обоих родителей и усыновления младенца Масы одним из их убийц — йокогамским якудза Рюдзо Сибатой.

Во второй части, оставив в Европе вдову своего погибшего господина и его маленького сына, 63-летний Маса, в православном крещении Михаил Эрастович Фандорин, в 1923 году возвращается в Японию с намерением окончательно там поселиться и заняться частным сыском. Его прибытие приходится на момент Кантоского землетрясения, разрушившего Иокогаму и Токио. Вследствие чего на него сваливается первое дело — розыск пропавшей девочки.

Действие следующей части происходит два года спустя. Масе поручают деликатное дело, связанное с таинственной кражей из в высшей степени надёжного банковского хранилища. В ходе расследования Маса получает первые сведения о своем настоящем отце.

Затем Маса, по поручению политической полиции и настоятельной просьбе бывшего военного министра генерала Танака, которого он в 1901 году в Петербурге спас от ложного обвинения в убийстве, входит в контакт с белоэмигрантом атаманом Семёновым, у которого, по слухам, хранится вывезенное из России царское золото.

Наконец, Маса обнаруживает, что у него есть опасный враг из прошлого, узнаёт полную подлинную историю своей семьи и впервые в жизни встречает женщину, способную разделить его Путь…

Действующие лица 
 Сиракаба-но Тацумаса
 О-Судзу
 О-Рин
 д-р. Саяма
 Данкити, ученик Тацумасы
 Косидзава Тарайман, советник губернатора
 Олкок, британский посланник (прототип — Резерфорд Олкок, посол в 1858—1864 гг.)
 Джефферсон, торгпред Британии
 Тадаки Сахэй, оябун клана якудза «лапа обезьяны»
 Ямабито
 Иидо, Рокусэн — мастера боевых искусств
 Наоми Трэвор
 Глэдис Трэвор, дочь миссис Трэвор
 сестра Турнип, монахиня лютеранской миссии
 Момотаро Кибальчич, революционер
 Пимс, дворецкий Трэворов
 Сабуро, бой Трэворов
 Баба Ичиро, капитан кэйсацу
 Асагава Гоэмон, инспектор кэйсацу
 Тадаки Сандаймё, оябун клана якудза, наследник бывшего клана «лапа обезьяны
 Браун, директор филиала Американского коммерческого банка в Японии
 Баба Ичиро, майор токо
 Мари, певица
 Гомер, метрдотель клуба «Тиресий»
 Григорий Михайлович Семёнов, белогвардейский генерал в эмиграции (прототип — генерал Семёнов)
 Копп, посол Советского Союза в Японии (прототип — Виктор Леонтьевич Копп, полпред в 1925—1927 гг.)
 Танака Гиити, политик (прототип — Танака Гиити)
 Эраст Фандорин (во флэшбэке)
 Афанасий Степанович Зюкин, церемониймейстер Высочайшего двора (во флэшбэке)

Примечания 

Произведения Бориса Акунина